Кобылина Мария Михайловна (17 октября 1897, Бугуруслан — 24 августа 1988, Москва) — советский археолог, доктор искусствоведения, профессор, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР, руководитель Фанагорийской экспедиции (1947—1975), профессор Московского государственного университета, специалист по античному искусству, аттической скульптуре эпохи архаики.

Биография 
Родилась в семье ремесленника. Училась в Бугурусланской городской женской гимназии, окончив ее с золотой медалью в 1917 году. В 1922 году окончила Самарский государственный университет (историческое отделение). Одновременно работала помощником заведующего кабинетом археологии и искусства при университете. В 1923 году переехала в Москву. Работала ассистентом кафедры теории и истории искусства 2-го Московского университета. В 1924 году устроилась на работу в Музей изобразительных искусств (ныне — ГМИИ им. А. С. Пушкина) работала помощником хранителя Отдела Востока, затем перешла в Античный подотдел Отдела Древнего мира, поступила в аспирантуру РАНИОН. В 1926—1927 годах была временным сотрудником Государственной академии художественных наук, работая в Секции пространственных искусств, исполняя обязанности секретаря Музейной и Скульптурной комиссий. С 1926 года участвовала в археологических экспедициях в Ольвии под руководством Б. В. Фармаковского, на Таманском полуострове. В 30-х годах работала в экспедициях ГМИИ в Камыш-Буруне, Хараксе и Фанагории под руководством В. Д. Блаватского. Читала лекции по истории античного искусства на искусствоведческом отделении МГУ и в ИФЛИ.

В 1929 году защитила кандидатскую диссертацию «Истоки аттической скульптуры». Работала в ГМИИ в должности старшего научного сотрудника. С 1936 — заведующая Античным подотделом Отдела Древнего мира. Участник археологических экспедиций в Турции, Италии, Египте, Югославии, Албании и Болгарии.

Во время войны была эвакуирована в Свердловск, затем в Ашхабад, где продолжала преподавать. В эвакуации в 1941—1942 годах была и. о. заведующего кафедрой искусствоведения (общего искусствознания) филологического факультета МГУ, в 1941—1950 годах — профессор кафедры. В 1944 году вернулась в Москву, продолжая работать в ГМИИ (до 1946 года) и МГУ. В 1945 году защитила докторскую диссертацию «Аттическая школа греческой скульптуры», посвященную скульптуре Аттики VII—VI вв. до н. э.

С 1944 года — старший научный сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР. Принимала участие в археологических экспедициях в Пантикапей и Орик, в 1947—1975 годах возглавляла Фанагорийскую экспедицию. С 1947 года — профессор МГУ.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — история античного искусства, эволюция античной скульптуры.

В 30-е годы на научную деятельность оказывала влияние специфика работы музейного сотрудника. В этот период появляются публикации ряда памятников из собрания ГМИИ: головы богини из собрания В. С. Голенищева, статуи правителя древней Горгиппии Неокла и проч. Из курса лекций, прочитанных в МГУ и ИФЛИ, сформировалась книга «Искусство древнего Рима» (1939), первое в отечественной историографии специальное исследование на эту тему. Автор следует хронологическому принципу, описывая возникновение римского искусства, его развитие в эпоху поздней Республики, особенности искусства эпохи Принципата, искусство эпохи Флавиев, Траяна и Адриана, эволюцию искусства второй половины II века н. э. и III века н. э.

В 1953 году была опубликована докторская диссертация «Аттическая скульптура VII и VI вв. до н. э.», которая также являлась первым специальным исследованием архаической греческой пластики в СССР. Аттическая школа скульптуры являлась одной из наиболее значительных в классической Греции. Ее представителями были Фидий, Алкамен, Агоракрит, Пракситель. В работе исследуются истоки аттического искусства, рассматриваются древнейшие образцы аттической скульптуры. Характеризуется развитие скульптуры в эпоху Солона, при тирании, в эпоху Клисфена, греко-персидских войн и в период высокой классики.

Будучи археологом, активно изучавшим материальную культуру Северного Причерноморья, М. М. Кобылина предпринимает исследование, посвященное метрополии многих боспорских городов — Милета, одного из крупнейших ионийских греческих полисов Малой Азии. Его истории и памятникам посвящена книга «Милет» (1965), обобщившая сведения археологических источников и письменной традиции об истории и архитектуре этого города, выведшего, по свидетельству Плиния Старшего, 90 колоний, в том числе и в Северное Причерноморье (Ольвия, Пантикапей и Феодосия). В работе рассматривается архитектура и скульптура архаического Милета, милетская керамика, градостроительная деятельность Гипподама Милетского, связи Милета с Северным Причерноморьем и градостроительство Милета в эллинистическо-римский период. В книге дается исторический очерк, охватывающий всю историю Милета с древнейших времен, обзор археологических раскопок Милета и подробная характеристика его памятников, в основном времени расцвета города, то есть VI в. до н. э.

Основные работы 

 Статуя пьяной старухи. К вопросу о Мироне и эллинистическом реализме // Искусство. 1937. № 1. С. 71-85.
 Искусство Древнего Рима. М., Л.: Искусство, 1939. 156 с.
 Открытия в Олинфе // ВДИ. 1939. № 3. С. 200—210.
 Краснофигурная пелика Ялтинского музея // КСИИМК. Вып. 14. 1947. С. 53-60.
 Новый памятник Боспорского искусства — стела Агафа // ВДИ. 1948. № 4. С. 85-90.
 Статуэтка «Медведицы» с о. Березани // ВДИ. 1948. № 3. С. 163—166.
 Фанагорийская экспедиция // КСИИМК. 1949. Вып. 27. С. 46-51.
 Терракоты Фанагории местного производства // ВДИ. 1949. № 2. С. 107—113.
 Аттическая скульптура VII—V века до н. э. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. 144 с.
 Раскопки Фанагории // КСИИМК. Вып. 51. 1953. С. 122—127.
 О позднеэллинистической коропластике Пантикапея // КСИИМК. Вып. 75. 1959.
 Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. 182 с.
 Милет. М.: Наука, 1965. 202 с.
 Античная скульптура Северного Причерноморья. М.: Наука, 1972. 33 с.
 Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье в первые века н. э. М.: Наука, 1978. 215 с.
 Фанагория. М.: Наука, 1989. 123,[4] с.

Примечания

Литература 

 Куклина И. В. М. М. Кобылина. Милет. М., 1965 // ВДИ. 1966. № 3. С. 179—182.
 Ленцман Я. А. М. М. Кобылина. Милет. М., 1965 // ВДИ. 1966. № 3. С. 178—179.
 Плотников Н. С., ‎Подземская Н. П., Якименко ‎Ю. Н. Искусство как язык — языки искусства. Государственная академия художественных наук и эстетическая теория 1920-х годов. М.: Новое Литературное Обозрение, 2017. 1367 с.
 Сидорова Н. А. Памяти М. М. Кобылиной (1897—1988) // ВДИ. 1989. № 3. С. 232—233.
 Фонд № Р-436 // Филиал Государственного учреждения «Государственного архива Оренбургской области» в г. Бугуруслане.

Ссылки 
Страница  на сайте Летопись Московского университета

Учёные XX века
Женщины-историки
Женщины-археологи
Женщины-учёные
Женщины-учёные XX века
Доктора искусствоведения
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Преподаватели МГУ
Сотрудники ИИМК РАН
Выпускники СамГУ